Dies ist eine Liste der Städte und Siedlungen städtischen Typs in der russischen Region Perm.

Die folgende Tabelle enthält die Städte und städtischen Siedlungen der Region, ihre russischen Namen, die Verwaltungseinheiten, denen sie angehören (Rajon oder Stadtkreis), ihre Einwohnerzahlen für den , ihre Wappen und geographischen Koordinaten. In der Region gibt es 25 Städte und 27 Siedlungen städtischen Typs. Eine der Siedlungen ist „geschlossen“ (SATO), 14 der Siedlungen sind gemäß OKATO als „Siedlungen städtischen Typs“ ausgewiesen und werden in den statistischen Angaben als solche geführt, bilden aber im Gegensatz zu der in anderen Föderationssubjekten Russlands zumeist üblichen Praxis keine ‚Stadtgemeinden‘ (Gorodskoje posselenije), sondern ‚Landgemeinden‘ (Selskoje posselenije) (siehe Anmerkungen).

Anmerkungen: * Stadt ** Siedlung städtischen Typs gemäß OKATO, jedoch Bestandteil einer Landgemeinde (Selskoje posselenije)

Quellen 

!Stadte
Perm